Финковский Алексей Иванович () — участник революционного движения, советский партийный и профсоюзный деятель, ответственный секретарь Криворожского окружного комитета КП(б) Украины. Член ЦК КП(б) Украины в ноябре 1927 — июне 1930 года.

Биография 
Родился в марте 1884 году в городе Сумы.

В 1900—1902 годах учился в Омском низшем механико-техническом училище. С 1902 года — старший ремонтный рабочий службы пути станции Обь Сибирской железной дороги.

Член РСДРП с 1904 года.

Арестован в декабре 1905 года, выслан в город Николаевск (Приморская область). Работал на рыбных промыслах, с 1911 года — рабочий землемерной партии переселенческого управления, с 1913 года — десятник строительных работ, линейный техник судоходной дистанции. Работал архитектором в Николаевске. В 1917 году был избран гласным Николаевской городской думы.

В июне 1917 года вступил в РСДРП(б).

С октября 1917 года — комиссар финансов и секретарь исполкома Сахалинского областного совета. В 1918 году — представитель Сахалинской области в управлении Амурского водного транспорта (Благовещенск), член Дальневосточного совета народных комиссаров (Хабаровск). С сентября 1918 года — писарь в деревнях Шуваево и Замятино Енисейской губернии на территории занятой войсками адмирала А. В. Колчака. С марта 1919 года в рядах Красной армии — инспектор-организатор политотдела 5-й армии, заведующий информационно-инструкторским отделом Енисейского губернского ревкома (Красноярск).

В апреле-декабре 1920 года — начальник политического отдела Народно-революционной армии Дальневосточной республики (Верхнеудинск). В декабре 1920 — марте 1921 года — член Коллегии военно-политического управления реввоенсовета Народно-революционной армии Дальневосточной республики (Чита).

В 1921—1924 годах учился в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова (Высшая партийная школа) в Москве.

В 1924—1925 годах — секретарь Кулебакского райкома РКП(б), секретарь Выксунского уездного комитета РКП(б) Нижегородской губернии.

В 1925 году — заведующий Агитационно-пропагандистским отделом Нижегородского губернского комитета ВКП(б), секретарь Канавинского райкома ВКП(б) (Нижний Новгород).

В 1927 году — секретарь Червонозаводского райкома (Харьков). В сентябре 1927 — 1928 году — ответственный секретарь Криворожского окружного комитета КП(б) Украины.

С 27 октября 1928 года — ответственный секретарь Хамовнического районного комитета ВКП(б) в Москве.

С 1929 года — секретарь, в январе-августе 1930 года — ответственный секретарь Челябинского окружного комитета ВКП(б).

В августе 1930 — феврале 1931 года — 1-й секретарь Челябинского городского комитета ВКП(б).

С ноября 1931 года — председатель Уральского, в январе-апреле 1934 года — председатель Свердловского облпрофсоветов. Затем — начальник политотдела Азовского государственного морского пароходства (Ростов-на-Дону).

С 1934 года — 1-й секретарь Свердловского районного комитета ВКП(б) в Москве, затем 1-й секретарь Фрунзенского районного комитета ВКП(б) Москвы. Член бюро Московского комитета ВКП(б). В июне 1936 — августе 1937 годов — заместитель председателя Центрального совета Осоавиахима (Москва).

Избирался делегатом 12—17-го съездов ВКП(б), 13—17-й конференций РКП(б)/ВКП(б).

Арестован 23 октября 1938 года, осуждён 29 мая 1939 года на 8 лет лишения свободы. 1 июля 1939 года прибыл для отбытия наказания в Ухтижемлаг из Бутырской тюрьмы (Москва).

Умер 28 декабря 1942 года. Посмертно реабилитирован.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Финковский Алексей Иванович в Справочнике по истории коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).
 Финковский Алексей Иванович (1884).
 Финковский Алексей Иванович.

Первые секретари Криворожского окружкома КП(б) Украины
Посмертно реабилитированные
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты XIII конференции РКП(б)
Делегаты XIV конференции РКП(б)
Делегаты XV конференции ВКП(б)
Делегаты XVI конференции ВКП(б)
Делегаты XVII конференции ВКП(б)
Персоналии:Николаевск-на-Амуре
Первые секретари Челябинского горкома КПСС
Члены Московского горкома КПСС
Умершие в местах лишения свободы
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС